Internationale Automobilausstellung, een autobeurs in Duitsland.
 Internationale Arbeiders-Associatie, een voormalige internationale arbeidersorganisatie.
 Indool-3-azijnzuur, een natuurlijk voorkomend plantenhormoon (auxine).